In der Meesterklasse 2015/16 wurde die 93. niederländische Mannschaftsmeisterschaft im Schach ausgespielt. Meister wurde En Passant Bunschoten-Spakenburg, während sich der Titelverteidiger Charlois Europoort mit dem sechsten Platz begnügen musste. Aus der Klasse 1 waren im Vorjahr Kennemer Combinatie und HWP Sas van Gent aufgestiegen. Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, während die Bussums Schaakgenootschap und Utrecht abstiegen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskader siehe Mannschaftskader der Meesterklasse 2015/16.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 26. September, 10. Oktober, 7. November, 12. Dezember 2015, 9. Januar, 13. Februar, 19. März, 2. und 23. April 2016. Die letzte Runde wurde zentral in Overveen gespielt, die übrigen Wettkämpfe fanden dezentral bei den beteiligten Vereinen statt.

Endtabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Koninklijke Nederlandse Schaakbond (niederländisch)

Einzelnachweise 

Meesterklasse
Sportveranstaltung in den Niederlanden
Schachveranstaltung 2015
Schachveranstaltung 2016